Die Irish League 1969/70 war die 69. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Glentoran FC wurde zum 14. Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1969/70
Fußballsaison 1969/70